Osoby:
 August Hartel – niemiecki architekt
 Susanne Hartel – niemiecka piłkarka nożna
 Tibor Hartel – rumuński biolog

Zobacz też:
 Hartl
 Härtel